Re matto live — первый концертный альбом Марко Менгони, выпущенный 19 октября 2010 года. Записан 27 июля 2010 в Монтезильвано в ходе концертного тура Re Matto Tour. Диск был выпущен в формате CD + DVD, включающем видео с концерта 15 июля 2010 в Генуе. Альбом получил платиновую награду Wind Music Awards 2011.

Список композиций

Участники записи 
 Aidan Zammit: фортепьяно, клавишные и электроника.
 Stefano Calabrese: гитара.
 Peter Cornacchia: гитара.
 Davide Sollazzi: ударная установка.
 Giovanni Pallotti: бас.
 Mattia Davide Amico и Davide Colomba: хор.

Чарты

Сертификация

Примечания 

Альбомы Марко Менгони
Альбомы Sony Music Italy